New Jersey Devils je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve městě Newark v New Jersey. Do NHL vstoupil v ročníku 1982/83 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Prudential Center s kapacitou 16 514 diváků. Klubové barvy jsou rudá, bílá a černá.

Klub byl založen v Kansas City, Missouri v roce 1974 a hned po dvou letech přestěhován do Denveru, Colorado. Nakonec se tým v roce 1982 přestěhoval do New Jersey. Pod generálním manažerem Louem Lamoriellem se Devils 18krát z posledních 20 let dostali do playoff. Vyhráli Stanley Cup v letech 1995, 2000 a 2003.

Přímými předchůdci klubu byly Kansas City Scouts (1974–1976) a Colorado Rockies (1976–1982).

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (3×)
 1994/95, 1999/00, 2002/03
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (5×)
 1994/95, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2011/12
 Vítěz atlantické divize (9×)
 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v New Jersey Devils

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 New Jersey Devils na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1982
Sportovní kluby v New Jersey
Sport v East Rutherfordu
Sport v Newarku